МСЗ — аббревиатура, может означать:

 Мусоросжигательный завод
 Машиностроительный завод (Электросталь)